Pengasinan (Sawangan), een plaats in Indonesië
Pengasinan (Rawalumbu), een plaats in Indonesië
Pengasinan (Gunung Sindur), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing